Aleksandr Popov kan henvise til

 Aleksandr Popov (fysiker) (1859–1906), en russisk fysiker
 Aleksandr Popov (film) – sovjetisk film fra 1949 om fysikeren
 Aleksandr Popov (skiskytte) (født 1965), en russisk skiskytte
 Aleksandr Popov (svømmer) (født 1971), en russisk svømmer